Seznam všech odehraných sezón týmu Florida Panthers od vstupu do NHL v roce 1993.

Externí odkazy 
 

Florida Panthers